4909 Куто (4909 Couteau) — астероїд головного поясу.
 Поль-Марі Куто - французький політик.